Джин може да се отнася до:

 Джин – алкохолна напитка
 Джин (дух) – дух от източните приказки, споменат и в Корана
 Джин Руми – игра на карти
 Джинн – национална кинонаграда в Канада
 Ал-Джинн (Джиновете) – седемдесет и втората сура в Корана